Cinema
 A Carta (1929), com Jeanne Eagels
 A Carta (1940), com Bette Davis
 A Carta (1999), realizado por Manoel de Oliveira
 The Letter (2012), filme com Winona Ryder e James Franco, traduzido no Brasil como A Carta

Artes plásticas
 A Carta (pintura), de Alfredo Keil

Desambiguação
Desambiguações de artes